Termin CY ima više značenja.

 Kipar, oznaka države
 .cy, najviši Internet domen Kipra